Mantel (kleding), een kledingstuk
 Mantel (elektrisch), de omhulling van een elektrische kabel ter isolatie of versteviging
 een deel van een obligatie

Aardrijkskunde 
 Aardmantel, een deel van het binnenste van de Aarde
 Mantel (Markt), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Biologie 
 Mantelvegetatie, een bosrandvegetatie die uit struweel bestaat
 Mantel (weekdieren), een onderdeel van het lichaam van weekdieren
 Manteldieren (Tunicata), een onderstam van in zee levende ongewervelde dieren

Personen 
 Dave Mantel (1981-2018), een Nederlands acteur
 Hilary Mantel (1952-2022), een Brits schrijfster